Strathcona (von  für „Flusstal des River Coe“) steht für:

 Glen Coe, Tal in den schottischen Highlands
 Baron Strathcona and Mount Royal, erblicher britischer Adelstitel, Namensträger siehe dort

Orte und Bezirke in Kanada:
 Strathcona (Alberta), ehemalige City in der Provinz Alberta
 Strathcona County, County in Alberta
 Strathcona (Edmonton), heutiges Wohnviertel in Edmonton, Alberta
 Strathcona (Hamilton, Ontario), Stadtbezirk von Hamilton, Ontario
 Strathcona (Vancouver), Stadtbezirk von Vancouver, British Columbia
 Strathcona Regional District, Bezirk in British Columbia

Orte in den USA:
 Strathcona (Minnesota), City im Roseau County, Minnesota

Weitere geographische Objekte:
 Strathcona Islands, Inselgruppe im kanadisch-arktischen Archipel
 Mount Strathcona in der Antarktis
 Strathcona Provincial Park auf Vancouver Island, British Columbia
 Strathcona Fiord, Fjord auf Ellesmere Island, kanadisch-arktischer Archipel

Bildungseinrichtungen:
 Strathcona Highschool in Edmonton, Alberta

Sonstiges:
 Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians), heutiges Panzer- und früheres Kavallerieregiment der kanadischen Armee
 Strathcona, eine ausgestorbene Nagetiergattung aus der Familie der Ischyromyidae mit den beiden Arten Strathcona major und Strathcona minor, gefunden auf Ellesmere Island